C4 puede referirse a:

 Ciclo bioquímico de la fotosíntesis, de la vía de 4 carbonos.
 Explosivo C-4, explosivo
 Centro de Creación Contemporánea de Córdoba.
 Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando.
 Citroën C4, modelo de automóvil de Citroën
 C4, software
 Cierva C.4, primero de los autogiros de Juan de la Cierva y Codorníu que logró alzar el vuelo, tras otros tres intentos fallidos.
 C-4, un submarino de la Armada Española.
 C4, una proteína del sistema del complemento.
 C4, canal de televisión neozelandés.
 Channel 4, canal de televisió británico.